Pisk ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Pisk, Geburtsname von Mordechai Piron (1921–2014), Oberrabbiner und Generalmajor der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte
 Ilse Pisk (1898–1942), österreichische Fotografin, Opfer des NS-Regimes
 Klemen Pisk (* 1973), slowenischer Schriftsteller, Übersetzer und Musiker
 Michael Pisk (* 1961), österreichischer Künstler und Restaurator
 Paul Amadeus Pisk (1893–1990), österreichisch-amerikanischer Musikologe, Pianist, Komponist

Siehe auch:
 Piske
 Pischke